Domopora är ett släkte av mossdjur. Domopora ingår i familjen Lichenoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Domopora